Gerhard Lustig ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Lustig (Informatiker) (1929–1993), deutscher Mathematiker und Informationswissenschaftler
 Gerhard Lustig (Politiker) (* 1940), österreichischer Politiker (SPÖ)